Les cadets de l'air peuvent désigner:

 L'Echange International des Cadets de l'Air impliquant plus de 560 jeunes pilotes du monde entier. Ces jeunes sont les ambassadeurs aéronautiques de leurs pays et se réunissent autour de leur passion pour l'Aviation.

 Une formation d'apprentissage au pilotage organisée par certaines forces aériennes, souvent appelée cadets de l'air:

 En : les cadets de l'air de la composante air .
 Au : les cadets de l'Aviation royale du Canada.